Бандиты

 «Бандиты» () — криминальная комедия Барри Левинсона 2001 г.
 «Бандиты» () — короткометражный фильм Вина Дизеля 2009 г.

См. также 
 Бандит (фильм)
 Бандитки (фильм)